Список ссавців Сен-П'єр і Мікелону містить перелік із 15 видів ссавців (усі — морські), зареєстрованих на території Сен-П'єр і Мікелону згідно з МСОП. Список не містить бродячих і свійських тварин.

Природоохоронні статуси 
Із 14 зазначених у таблиці видів, 1 — на межі зникнення, 2 — перебувають під загрозою вимирання, 1 — уразливий, 1 — близький до загрозливого стану, для 1 виду даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Сен-П'єр і Мікелон
Сен-П'єр і Мікелон